LiveAndWell.com — концертный альбом Дэвида Боуи, выпущен ограниченным тиражом в 1999 году.

Об альбоме
В 1999 году, альбом не находился в свободной продаже и мог быть приобретен только через подписку на официальном сайте певца — BowieNet. Альбом состоит из композиций записанных в ходе турне Earthling в 1997 году, с песнями из одноименного альбома и его предшественника — диска 1.Outside. Переиздание альбома 2000 года содержит дополнительный бонус-диск с четырьмя редкими ремиксами, один из которых — песня «Fun», до этого никогда не выпускалась на коммерческой основе.

Песни
«I'm Afraid of Americans», «Battle for Britain», «Seven Years in Tibet» и «Little Wonder» были записаны в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, на концерте в октябре. Композиция «Battle for Britain» заканчивается небольшим отрывком из вступления к старой песне Боуи, «Time», которое играет Майк Гарсон.

«I'm Deranged», «Telling Lies» и «The Motel» были записаны на сцене Paradiso в Амстердаме, на июньском концерте. Песня «I'm Deranged» была переработанной версией, основанной на ремиксе Jungle Mix, выпущенной на бонусном диске пластинки 1.Outside и некоторых изданиях сингла «Dead Man Walking».

«The Hearts Filthy Lesson» была записана на фестивале Phoenix в июле. Певец выступал там под псевдонимом Tao Jones Index, что было отсылкой к одному из сценических амплуа Боуи; во время концерта гастрольная труппа музыканта выступала в темноте используя в качестве спецэффектов сухой лёд и стробоскопы. Tao Jones Index, произносится как индекс Dow Jones, что является игрой слов с именем Боуи при рождении (Дэвид Джонс), ссылкой на его текущее увлечение восточной философией (это заметно на альбоме Earthling, а также в видео на песню «Seven Years in Tibet») и на выпуск облигаций в 1997 году на индексе Dow Jones.

«Hallo Spaceboy» и «Voyeur of Utter Destruction» были записаны во время концерта в Metropolitan, Рио-де-Жанейро, в ноябре.

Список композиций

Диск один 
 «I'm Afraid of Americans» (из альбома Earthling) — 5:14
 «The Hearts Filthy Lesson» (из альбома 1.Outside) — 5:37
 «I'm Deranged» (из альбома 1.Outside) — 7:12
 «Hallo Spaceboy» (из альбома 1.Outside) — 5:12
 «Telling Lies» (из альбома Earthling) — 5:14
 «The Motel» (из альбома 1.Outside) — 5:49
 «The Voyeur of Utter Destruction (as Beauty)» (из альбома 1.Outside) — 5:48
 «Battle for Britain (The Letter)» (из альбома Earthling) — 4:35
 «Seven Years in Tibet» (из альбома Earthling) — 6:19
 «Little Wonder» (из альбома Earthling) — 6:19

Диск два (ремиксы) 
 «Fun (Dillinja mix)» — 5:52
 «Little Wonder (Danny Saber Dance mix)» — 5:32
 «Dead Man Walking» (Moby mix 1)" — 7:32
 «Telling Lies (Paradox mix)» — 5:11

Участники записи
 Дэвид Боуи – вокал, гитара, саксофон
 Ривз Гэбрелс – гитара, вокал
 Гейл Энн Дорси – бас, вокал, клавишные
 Зачари Элфорд – ударные
 Майк Гарсон – клавишные, синтезатор, фортепиано

Примечания 

Концертные альбомы Дэвида Боуи
Концертные альбомы 1999 года
Альбомы, записанные в Радио-сити-мьюзик-холл